Icosidodecàedre truncat, un sòlid arquimedià de símbol de Schläfli t0,1,2{5,3}.
 Gran rombicosidodecàedre no convex, políedre no uniforme de símbol de Schläfli t0,2{5/3,3}.